Niemcy:
 Krams - część gminy (Ortsteil) Gumtow w kraju związkowym Brandenburgia, w powiecie Prignitz

Osoby:
 Arthur Krams - amerykański scenarzysta
 Peter Krams - niemiecki muzyk

Zobacz też:
 Grams
 Groß Krams